Federico, VI príncipe de Wied (; 27 de junio de 1872 - 18 de junio de 1945) fue un noble alemán, hijo mayor del príncipe Guillermo de Wied. Era el hermano mayor del príncipe Guillermo de Albania.

Primeros años 

Fue el primer vástago del Príncipe Guillermo de Wied (1845-1907), (hijo del Príncipe Hermann de Wied y la Princesa María de Nassau) y su esposa, la Princesa María de los Países Bajos (1841-1910), (hija del Príncipe Federico de los Países Bajos y su esposa, la Princesa Luisa de Prusia). A través de su padre era descendiente de Jorge II de Gran Bretaña. Sus bisabuelos eran Guillermo I de los Países Bajos y Guillermina de Prusia y Federico Guillermo III de Prusia y Luisa de Mecklenburgo-Strelitz. Era un sobrino de la reina Isabel de Rumania.

Matrimonio 
Federico contrajo matrimonio el 29 de octubre de 1898 en Stuttgart con la Princesa Paulina de Wurtemberg (1877-1965), única hija del rey Guillermo II de Wurtemberg y su primera esposa, la Princesa María de Waldeck y Pyrmont, hija del Príncipe Jorge Víctor de Waldeck y Pyrmont y Elena de Nassau La pareja tuvo dos hijos:

 Príncipe Heredero Hermann de Wied (18 de agosto de 1899 - 5 de noviembre de 1941); desposó a la Condesa María Antonia de Stolberg-Wernigerode y tuvo descendencia, incluyendo a Federico Guillermo de Wied.
 Príncipe Dietrich de Wied (30 de octubre de 1901 - 8 de junio de 1976); desposó a la Condesa Antonieta Julia Grote y tuvo descendencia.

Príncipe de Wied 

Guillermo Federico heredó el título de Príncipe de Wied después de la muerte de su padre en 1907. Después de la Revolución alemana en 1919 fueron abolidos todos los títulos nobiliarios. Pasó a ser Príncipe titular (Fürst) hasta su muerte en 1945, cuando el título fue heredado por su nieto de 14 años Federico Guillermo (1931-2000). Su hijo Hermann murió de las heridas recibidas en batalla durante la II Guerra Mundial en Rzeszów, Polonia.

Títulos y estilos 
 27 de junio de 1872 - 22 de octubre de 1907: Su Alteza Serenísima El Príncipe Heredero de Wied
 22 de octubre de 1907 - 18 de junio de 1945: Su Alteza Serenísima El Príncipe de Wied

Honores 
Recibió las siguientes órdenes y condecoraciones:

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 
 Genealogics - Leo van de Pas - Friedrich, 6.Fürst zu Wied
 The Royal House of Stuart, London, 1969, 1971, 1976, Addington, A. C., Reference: 336

Casa de Wied
Nobles de Alemania del siglo XIX
Miembros hereditarios de la Cámara de los Señores de Prusia
Príncipes de Alemania
Wied, Federico
Nacidos en Neuwied